Příjmení Avdějev (), přechýleně Avdějevová (), má více nositelů: 

 Anna Avdějevová (* 1985), ruská koulařka
 Anton Avdějev (* 1986), ruský sportovní šermíř, kordista
 Julianna Avdějevová (* 1985), ruská klavíristka
 Sergej Avdějev (* 1956), ruský kosmonaut